Туберкулёз:

 Туберкулёз — широко распространённое в мире инфекционное заболевание человека и животных.
 Туберкулёз лёгких — местное проявление общего инфекционного заболевания туберкулёз.